Дечин:

 Дечин — город на севере Чешской республики, в Устецком крае.
 Дечин — район Устецкого края Чешской Республики.